Dominic Thiem era il detentore del titolo, ma è stato battuto ai quarti di finale da Andrej Rublëv.

In finale Rublëv ha sconfitto Lorenzo Sonego con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Novak Đoković (quarti di finale)
  Dominic Thiem (quarti di finale)
  Stefanos Tsitsipas (secondo turno)
  Daniil Medvedev (quarti di finale)

  Andrej Rublëv (campione)
  Diego Schwartzman (ritirato)
  Gaël Monfils (primo turno, ritirato)
  Denis Shapovalov (primo turno)

Wildcard 

  Novak Đoković (quarti di finale)
  Dennis Novak (primo turno)

  Jurij Rodionov (secondo turno)
  Jannik Sinner (secondo turno, ritirato)

Qualificati 

  Attila Balázs (primo turno)
  Aljaž Bedene (primo turno, ritirato)

  Norbert Gombos (primo turno)
  Vasek Pospisil (secondo turno)

Lucky loser 

  Jason Jung (primo turno)
  Vitaliy Sachko (primo turno)

  Lorenzo Sonego (finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Erste Bank Open 2020